Platé bezeichnet:

 Scuderia Enrico Platé, einen italienischen Automobilrennstall

Platé ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Platé (1909–1954), italienischer Automobilrennfahrer und Teameigner
 Luigi  Platé (1894–1975), italienischer Automobilrennfahrer